Тиджан Жайте (, 31 декабря 1988 года, Бвиам) — гамбийский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 

В 18 лет приехал из Гамбии в Норвегию и заключил контракт с "Бранном". За него он выступал в течение пяти лет. Затем полузащитник играл в других скандинавских первенствах, а также в Словении, Израиле и Катаре. В 2019 году Жайте был в составе албанского "Партизани".

В сборной 

Выступал за молодежную сборную Гамбии. За главную национальную команду страны Жайте дебютировал 1 июня 2008 года в матче отборочного этапа Чемпионата мира 2010 года против Либерии (1:1). Некоторое время был капитаном сборной. Всего за нее он провел 20 матчей, в которых забил один гол.

Достижения 
  Чемпион Норвегии (1): 2007.
  Чемпион Албании (1): 2018/2019.
  Чемпион Гамбии (1): 2006.
  Обладатель Кубка Израиля (1): 2017.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Sports.ru

Футболисты Гамбии
Игроки сборной Гамбии по футболу
Игроки ФК «Гамбия Портс Ауторити»
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Раннерс»
Игроки ФК «Саннефьорд»
Игроки ФК «Саннес Ульф»
Игроки ФК «Копер»
Игроки ФК КуПС
Игроки ФК «Бней Иегуда»
Игроки ФК «Аль-Мархия»
Игроки ФК «Партизани»